Vítek (zdrobnělé Vít) může znamenat:

Vítkovci
 Vítek z Hradce – čeští šlechtici
Vítek z Klokot (před 1194 – před 1253) – český šlechtic
 Vítek II. starší z Krumlova (po 1160 – po 1236) – český šlechtic
 Vítek II. z Krumlova – český šlechtic
 Vítek z Prčice – středověký šlechtický rod
 Vítek I. z Prčice (?–1194) – zakladatel rodu Vítkovců
 Vítek III. z Prčice a Plankenberka (1194–1236)

příjmení
 Antonín Vítek (1940–2012) – český vědec a popularizátor kosmonautiky
 Blanka Vítková (1948–2014) – česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
 Bohuslav Vítek (* 1943) – muzikolog, publicista, dramaturg a pedagog
 František Vítek (rozcestník), více různých osobností, viz rozcestník
 Jan Vítek (* 1925) – český stavební inženýr
 Jan Adolf Vítek (1899–1950) – český sochař
 Jan L. Vítek (* 1957) – český stavební inženýr, profesor na Fakultě stavební ČVUT, syn Jana
 Jaromíra Vítková (* 1957) – česká politička KDU-ČSL, zastupitelka Jihomoravského kraje a senátorka
 Jaroslav Vítek (1888–1972) – rakouský voják první světové války, autor válečného deníku
 Josef Vítek, více různých osobností, viz rozcestník
 Lubomír Vítek (* 1955) – český politik Strany zelených, starosta města Nejdek
 Markéta Vítková (* 1979) – česká spisovatelka a ilustrátorka
 Martin Vítek (???–1885) – český politik, v r. 1848 poslanec Říšského sněmu
 Pavel Vítek (* 1962) – český zpěvák a herec
 Radovan Vítek (* 1971) – český podnikatel
 Rostislav Vítek (* 1976) – český dálkový plavec
 Rudolf Vítek (1943–???) – slovenský a československý politik KSS, poslanec FS za normalizace
 Václav Vítek (* 1983) – český divadelní herec
 Veronika Vítková (* 1988) – česká sportovkyně, biatlonistka
 Vladimír Vítek (* 1971) – slovenský fotbalista
 Zdeněk Vítek (* 1977) – český sportovec, biatlonista

 související články
 Vítek – rozcestník

Česká příjmení